Город:
 Город — относительно крупный населённый пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства.
 Город (с большой буквы) — историческая (центральная) часть городов. «Отправиться в город» означало приехать в центр пункта населения.
 Город — историческая часть Вологды, в границах Вологодского кремля.

 В искусстве
 Город — короткометражный документальный фильм Ральфа Стейнера и Уилларда Ван Дайка, 1939 год.
 Город — фильм Александра Бурцева, 1990 год.
 
 Город — рок-группа, известная по песням к фильму «Не могу сказать «прощай»».
 Город (с большой буквы) — Киев в произведениях Михаила Булгакова.
 Город 312 (часто: «Город») — группа из города Бишкек (Киргизия), играющая в стиле поп-рок.
 Город золотой — песня из репертуара Бориса Гребенщикова, Алексея Хвостенко, а также ряда других исполнителей.
 Город как субъективность — крупный российский проект в формате книга художника.

Романы:

 Компании
 Город — рязанская телекомпания и телеканал.
 Город — бывшая иркутская телекомпания.